El término Valdés, un apellido, puede referirse, en esta enciclopedia:

Lugares 
 a Valdés, un municipio de Asturias, España;
 a Valdés, una localidad de Málaga, España;
 a Valdés, una localidad de la Argentina;
 a la Estación Valdés, una estación de ferrocarril en Valdés, Argentina;
 a la península de Valdés, un accidente costero de la Argentina;

Apellido 
 Valdés (apellido) apellido español.

Personas 
 a Alfonso de Valdés (c.1491-1532), un humanista español;
 a Juan de Valdés (c.1494/1504-1541), un humanista, erasmista y escritor español;
 a José Manuel Valdés (1767–1843), un escritor peruano;
 a José Valdés Guzmán (1891-1939), un militar español;
 a Germán Valdés "Tin Tan" (1915-1973), un actor comediante mexicano;
 a Bebo Valdés (1918-2013), un compositor y pianista de jazz afrocubano;
 a Ramón Valdés (1923-1988), un actor comediante mexicano;
 a Antonio Gómez Valdés Castillo, "El Ratón" (1930-2021), un actor comediante mexicano (véase también Antonio Valdés);
 a Manuel "El Loco" Valdés (1931-2020), un actor comediante mexicano;
 a Ramiro Valdés (1932-), un militar y político cubano;
 a Chucho Valdés (1941-), un pianista de jazz afrocubano;
 a Benito Valdés (1942-), un botánico y profesor español;
 a Francisco Valdés Muñoz (1943-2009), un futbolista chileno; 
 a Ana Luisa Valdés (1953-), una antropóloga, escritora y traductora uruguaya;
 a Zoé Valdés (1959-), una escritora cubana;
 a Javier Valdés (1959-), un escritor mexicano;
 a Jaime Valdés (1981-) un futbolista chileno;
 a Víctor Valdés (1982-), un futbolista español;
 a José Ángel Valdés (1989-), un futbolista español;
 a Juan Manuel Valdés, un militar venezolano;
 a Javier Valdés Gutiérrez (1931-2004), un botánico mexicano;